The Simpsons, een Amerikaanse langlopende animatieserie, bedacht door Matt Groening, en de basis van: 
The Simpsons (arcadespel), een arcadespel uit 1991;
The Simpsons (flipperkast),  een flipperkast gebaseerd op het eerste seizoen van de serie;
The Simpsons Movie, een Amerikaanse animatiefilm uit 2007;
Simpsons Illustrated, een tijdschrift uit de jaren 90
Simpsons Comics, een maandelijkse Amerikaanse stripreeks;
The Simpsons: Testify, een muziekalbum met nummers uit de animatieserie;
The Simpsons: Tapped Out, een computerspel voor iOS en Android;
The Simpsons Bowling, een 3-D trackball arcadespel;

Zie ook 
Simpson (doorverwijspagina)
Lijst van computerspellen van The Simpsons